Мя́ннику () — микрорайон в районе Нымме города Таллина, столицы Эстонии.

География 

Расположен в южной части Таллина. Граничит микрорайонами Лийва, Нымме, Раудалу и Рахумяэ и с волостью Саку. Площадь — 4,47 км2. Территория микрорайона включает в себя искусственное озеро Раку (площадь 2,298 км2).

Улицы 
Основные и самые протяжённые улицы микрорайона Мяннику: Валдеку, Краави, Махла, Мяннику, Силикальтсийди.

Большинство улиц в Мяннику носят «природные» названия, в частности, Нельги ( — Гвоздичная), Синилилле ( — Перелесковая). В XX веке в Мяннику находились заводы по производству строительных материалов, а также активно разрабатывались песчаные карьеры. «Промышленные» названия носят две улицы микрорайона — Квартси ( — Кварцевая) и Силикальтсийди ( — Силикальцитная).

Общественный транспорт 
В Мяннику курсируют городские автобусы маршрутов № 5, 32, 33 и 57.

В микрорайоне находится железнодорожная платформа «Валдеку», на которой останавливаются пригородные поезда компании «Elron».

Население 
В 2014 году в Мяннику проживали , из них доля мужчин — 44 %; эстонцы составляли 60 % жителей микрорайона.

История 
Местность, на которой располагается современный микрорайон Мяннику, впервые упоминается в атласе Лифляндии Людвига Августа Меллина под названием Суклема (1798 —Sutlem, 1871, 1925 — Suklema). Это же название фигурирует на картах конца XIX и начала XX века.

В начале XX века на углу нынешних улиц Валдеку и Мяннику находился трактир «Валдек» ( — «лесок», «роща»). По названию этого трактира вся окружающая его местность стала называться Валдеку.

В 1900 году через Мяннику была проложена узкоколейная железная дорога Таллин — Вильянди и на улице Валдеку была открыта служебная железнодорожная станция, получившая название «Валдеку».

В мае 1914 года в новом, только планирующемся саду Романовых, была создана станция «Мяннику». Строительство садов с началом Первой мировой войны так и осталось не реализованным, однако станция осталась. Дорогу, связывающую Таллин с посёлком Саку, тоже начали называть Мяннику.

В 1932 году Валдеку-Суклема был частично присоединен к Нымме и часть дороги до Саку, проходящая через город, получила название улица Мяннику. Примерно в то же время название Мяннику стало вытеснять название всей местности.

Долгое время Мяннику был окраиной Нымме, малоосвоенным местом, где располагались только одинокие дома и хутора с обширными землями. Во времена Первой Эстонской Республики в Мяннику располагались жилые казармы Караульного батальона, склады с боеприпасами, военная лаборатория и большой учебный полигон.

В 1937 году акционерное общество «Кварц» начало в Мяннику создание песчаных карьеров.

В 1957 году здесь начал работу завод по производству строительных материалов «Мяннику». В 1973 году завод был объединен с находящимся в Лийва заводом «Силикат». В 1961 году в Мяннику начали работу Таллинский строительный комбинат и Институт силиката и бетона.

После восстановления независимости Эстонии большая часть промышленных предприятий в Мяннику была закрыта. Исключение составляет цех и песчаный карьер на улице Валдеку, которые работают по сей день.

Галерея

Примечания

Литература 
 
 

Районы Таллина